El término antisimetría puede referirse a:

 Relación antisimétrica, en matemáticas (no se debe confundir con relación asimétrica).
 Simetría rota, en física.